Název Išim může znamenat:

 Išim (město) — město v Ťumeňské oblasti v Ruska
 Išim (řeka) — řeka v Kazachstánu a v Rusku, přítok Irtyše